Soravia ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Soravia, italienischer Kameramann, Musiker und Filmregisseur
 Stefan Soravia (* 1954), deutscher bildender Künstler

Soravia steht für:

 SORAVIA Group